Tunsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tunsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (3,76 km²)
Tunsjön (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (42,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn